Tát, een dorp in Hongarije
Taten, een Iraans volk in de Kaukasus
Tat (taal), een Iraanse taal
Tapas Acupressure Technique, een alternatieve geneeswijze
Thematische apperceptietest, een psychologische test
Touraine Air Transport, een Franse luchtvaartmaatschappij
Tourism Authority of Thailand, een toerismeorganisatie in Thailand
The Astonishing Tribe, een Zweeds bedrijf
Transcontinental Air Transport, een voormalige Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
Twin Arginine Translocase, een transporteiwit